Rio Grande, rijeka u SAD, u Meksiku imena Río Bravo, Río Bravo del Norte
Rio Bravo (1959.), američki vestern iz 1959.
Rio Bravo (Teksas), grad u američkoj saveznoj državi Teksas